

Astronomia
 2943 Heinrich – asteroide della fascia principale
 Heinrich – cratere sulla superficie della Luna

Cinema
 Heinrich – film di Helma Sanders-Brahms del 1977

Onomastica
 Heinrich – forma tedesca del nome proprio di persona Enrico

Persone

 Don Heinrich – giocatore di football americano statunitense
 Jörg Heinrich – calciatore tedesco
 Martin Heinrich – politico statunitense
 Michael Henrich – hockeista su ghiaccio canadese
 Herbert William Heinrich – ingegnere statunitense (1886-1962)